Того року розігрувався перший турнір Baku Cup.

Віра Звонарьова виграла титул, у фіналі пермігши Ксенію Первак з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині 
{{columns-list|2|
  Віра Звонарьова (переможниця)
  Анастасія Павлюченкова (чвертьфінал)
  Олена Весніна (2-ге коло, знялася через вірусне захворювання)
  Катерина Макарова (2-ге коло)
  Моніка Нікулеску (2-ге коло)
  Балтача Олена Сергіївна (1-ше коло)
  Ксенія Первак (фінал)
  Євгенія Родіна (1-ше коло)
}}

 Сітка 

 Фінальна частина 

 Верхня половина 

 Нижня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= К Первак
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=7
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Н Летчівакарн
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=5

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А Бондаренко
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= В Долонц
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= К Фархад
| RD1-score05-1=0
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Резаї
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Я Бучіна
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=5
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= О Весніна
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=7

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= М Мікулеску
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2= 
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Е Георгату
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=r
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Г Воскобоєва
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= С Шапатава
| RD1-score12-1=0
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= З Діяс
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=5
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= О Бовіна
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=7

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= В Соловйова
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= К Первак
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= В Долонц
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А Резаї
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= О Весніна
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3=r

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= М Мікулеску
| RD2-score05-1=62
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Г Воскобоєва
| RD2-score06-1=77
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= О Бовіна
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=7
| RD3-team01= К Первак
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= А Резаї
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Г Воскобоєва
| RD3-score03-1=65
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=77
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=3

| RD4-seed01=7
| RD4-team01= К Первак
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= Г Воскобоєва
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=0
| RD4-score02-3=2
}}

 Кваліфікація 
 Сіяні гравчині 

  Іріні Георгату (кваліфікувалася)
  Джасміна Тінджич (2-ге коло)
  Валерія Соловйова (кваліфікувалася)
  Олена Бовіна (кваліфікувалася)
  Татія Мікадзе ''(кваліфікаційний матч) (щасливий лузер)
  Яна Бучіна (кваліфікувалася)
  Даліла Якупович (кваліфікаційний матч)
  Даніелла Домініковіч (2-ге коло)

 Кваліфікувалися 

  Іріні Георгату
  Бучіна Яна Олександрівна
  Валерія Соловйова
 ''' Олена Бовіна

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
 Qualifying Draw 

Baku Cup, одиночний розряд
2011